Michaela z Valois (11. ledna 1395 Paříž – 8. července 1422 Gent) byla sňatkem burgundskou vévodkyní. Narodila se jako dcera krále Karla VI. Francouzského a Isabely Bavorské. Jméno dostala po archandělu Michaelovi, protože její otec si všiml zlepšení svého zdraví po pouti do Mont-Saint-Michel v roce 1393.

Život 
Přestože se říkalo, že Michaelu a její sourozence rodiče zanedbávali, nebylo tomu tak. Královna Isabela svým dětem nakupovala luxusní hračky a oblečení a když s nimi nebyla, pravidelně jim psala. V období morové nákazy se postarala o to, aby byly poslány do bezpečí na venkově.

V roce 1409 byla Michaela provdána za budoucího burgundského vévodu Filipa III., známého jako Filip Dobrý. V roce 1419 se stala melancholickou po zapojení svého bratra, budoucího krále Karla VII. Francouzského, do vraždy jejího tchána Jana Nebojácného. Michaela porodila dceru Anežku, která však zemřela v dětství.

Michaela onemocněla a v roce 1422 v Gentu zemřela, zatímco její manžel byl pryč a připravoval se na bitvu u Cone. Všichni lidé truchlili, protože svou vévodkyni velmi milovali. Michaela byla pohřbena v katedrále sv. Bavona Gentu. Dochoval se jen zlomek její hrobky.

Po její smrti se věřilo, že byla otrávena šatnářkou z Německa, dámou de Viesville, blízkou důvěrnicí, která byla krátce před Michaelinou smrtí propuštěna. Dáma však nebyla nikdy obviněna.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Francouzské princezny
Burgundské vévodkyně
Burgundské hraběnky
Flanderské hraběnky
Hraběnky z Artois
Francouzské osobnosti 15. století
Narození v roce 1395
Narození 11. ledna
Narození v Paříži
Úmrtí v roce 1422
Úmrtí 8. července
Úmrtí v Gentu
Pohřbení v katedrále sv. Bavona
Ženy